Loma de San Nicolás är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Temoaya och delstaten Mexiko, i den sydöstra delen av landet,  km väster om huvudstaden Mexico City. Loma de San Nicolás ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Loma de San Nicolás är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Cerro Cervantes,  meter över havet,  km nordost om Loma de San Nicolás. Runt Loma de San Nicolás är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Toluca,  km söder om Loma de San Nicolás. Trakten runt Loma de San Nicolás består till största delen av jordbruksmark.

Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Temoaya